

Persone
Ciarán Martyn – ex calciatore irlandese
Edward Martyn – politico, attivista e drammaturgo irlandese
Nigel Martyn – ex calciatore inglese
Thomas Martyn – botanico inglese

Pagine correlate
John Martyn (disambigua)